Хёйбьерг (), правильнее Хойбьер — датская фамилия.

 Хёйбьерг, Йеппе (род. 1995) — датский футболист.
 Хёйбьерг, Пьер-Эмиль (род. 1995) — датский футболист.